Enzen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, of
Enzen (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.